То́мас Джонс (; 6 декабря 1899 — 20 февраля 1978), более известный как Том Джонс — валлийский футболист, выступавший на позиции защитника.

Футбольная карьера 
Родился в деревне Пеника неподалёку от Рексема в 1899 году. Выступал за валлийские клубы «Акревайр», «Друидс» и «Озуэстри Таун».

В мае 1924 года перешёл в английский клуб «Манчестер Юнайтед». Его дебют за «красных» состоялся 8 ноября 1924 года в матче против «Портсмута», который завершился со счётом 1:1. Провёл в манчестерском клубе 13 сезонов, в течение которых сыграл 200 официальных матчей.

В июле 1937 года покинул «Манчестер Юнайтед» и перешёл в клуб «Сканторп энд Линдси Юнайтед».

Также провёл 4 матча за сборную Уэльса. Его дебют в составе национальной сборной состоялся 13 февраля 1926 года в матче против сборной Северной Ирландии на «Уиндзор Парк». Свой последний матч за сборную провёл 1 февраля 1930 года также против североирландцев; в этой встречи валлийцы были разгромлены со счётом 7:0.

Умер 20 февраля 1978 года.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Уэльса
Игроки ФК «Друидс»
Игроки ФК «Озуэстри Таун»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Сканторп Юнайтед»
Игроки сборной Уэльса по футболу